Владимир Гущин:
 Гущин, Владимир Васильевич (1924—2006) — российский учёный-химик, доктор технических наук (1975), лауреат Премии Совета Министров СССР (1989).
 Гущин, Владимир Иванович (1921—2001) — капитан 2-го ранга ВМФ СССР, участник ВОВ, Герой Советского Союза (1945).